Le nom Sara, de l’hébreu ancien שרה, sara signifiant (« princesse »), peut faire référence à :

Prénom et Patronyme 
 Sara est parfois utilisé en lieu et place du prénom . On rencontre également la variante Sarra et le diminutif  issu de l'anglais.
 Fut utilisé par les nazis sur leurs registres en complément du nom et du prénom réels pour identifier clairement les femmes juives avant déportation.

Personnes portant ce prénom 
 
 Sara, une peintre française, auteur et illustratrice d'albums pour enfants (1950).

Patronyme 

 Gabriel Sara (1999-), footballeur brésilien ;
 Máret Ánne Sara (1983-), artiste norvégienne ; 
 Marie Sara (1964-), rejoneada française (Corrida de rejón : corrida à cheval) ;
 Mia Sara (1967-), actrice américaine.
 Kari Sara, producteur de cinéma finlandais

Saints des églises chrétiennes 
 Sara la noire,  sainte vénérée par les Gitans aux Saintes-Maries-de-la-Mer en Camargue.
 Sara est une vierge accompagnant Marie de Magdala et  Marthe lors de l'épisode de la résurrection de Jésus dans lÉpître des apôtres, écrit apocryphe chrétien datant environ de 120 après Jésus-Christ.
 Titres 

 Films 
 Plusieurs .

 Chansons 
 Anglophones 
 Sara est une chanson de Bob Dylan présente sur l'album Desire sorti en 1976 ;
 Sara est une chanson du groupe Fleetwood Mac sortie en 1979 ;
 Sara'' est une chanson du groupe Starship sortie en 1985.

 Francophones 

 Toponymes 

 Sara, une commune rurale située dans le département de Békuy au Burkina Faso,
 Sara, une commune rurale située dans le département de Satiri au Burkina Faso,
 Sara, une localité du Togo,
 La province de Sara, une province de Bolivie,
 Villa Sara, une ville de l'Uruguay,
 Sara (Iloilo), aux Philippines.
 Sara, nom basque de la commune de Sare, dans les Pyrénées-Atlantiques.

 Ethnologie 
 Les Saras, habitants du Sud du Tchad

 Acronyme 
L'acronyme SARA''' peut faire référence à :
 la Société d'aménagement de la région d'Angers, organisme de conduite des opérations d'urbanisme dans le cadre de mandats d'études et de concessions d'aménagement de la ville d'Angers.
 la Société anonyme de la raffinerie des Antilles, raffinerie basée en Martinique.
 la Société des applications du refroidissement par air, un ancien constructeur automobile français des années 1920.
 Security Auditor's Research Assistant, outil d'analyse réseau et sécurité de l'Advanced Research Corporation.
 Sites amoureux des routes et autoroutes, une base de données sur les routes et autoroutes.
 le Simulateur avancé pour la recherche automobile, un projet français de grand simulateur automobile dans les années 1990.
 le Satellite amateur de radio-astronomie, un micro-satellite développé par une association d'étudiants en électronique et lancé en 1991.

Autres 
 Sara, groupe de rock finlandais
 Le ST Sara, petit tanker double coque
 Madan Sara, nom donné en créole haïtien aux marchandes des rues

Notes et références 

Acronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme hispanique